Алекса́ндр Фёдорович Родио́нов (8 января 1972, Могилёв — 26 января 2011, Франция) — белорусский баскетболист, чемпион Европы среди молодёжи 1994 года.

Биография 
Родился в Могилёве. Начал тренироваться под руководством заслуженного тренера Республики Беларусь Александра Михайловича Гуляева. Был игроком минского РТИ, стал с ним двукратным чемпионом Белоруссии. Затем выступал в Польше. Был игроком молодёжной сборной Белоруссии (U-22), выигравшей чемпионат Европы-1994. Выступал за национальную сборную Белоруссии с 1993 по 2000 год.

После окончания игровой карьеры перешёл на тренерскую работу. Последние годы жизни провёл во Франции. 

Скончался после тяжёлой болезни в январе 2011 года.

Семья 
Жена, Инна Родионова (Смирнова) (р. 1973) — белорусская баскетболистка.

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 1994.
 Чемпион Белоруссии: 1992/1993, 1994/1995.
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1993/1994.

Примечания 

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК РТИ
Игроки БК «Чарни»
Игроки БК «Борисфен»